Rudgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rudgölen (Tvings socken, Blekinge, 624789-147253), sjö i Karlskrona kommun,  (4,6 ha)
Rudgölen (Tvings socken, Blekinge, 625333-147369), sjö i Karlskrona kommun, 
Lilla Rudgöl, sjö i Vimmerby kommun, 
Rudgöl (Bäckebo socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Rudgöl (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Rudgöl (Nottebäcks socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Rudgölen, Småland, sjö i Vaggeryds kommun,  (0,8 ha)
Stora Rudgöl, sjö i Vimmerby kommun, 
Rudgölen (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Rudgölen (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Rudgölen (Kättilstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Rudgölen, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun,  (0,4 ha)

Se även
Rudegölen
Rudegyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn